Жан Франсуа Пайя́р (;  — ) — французский , аранжировщик, музыковед.

Изучал дирижирование в Парижской консерватории у Эдуарда Линденберга и зальцбургском Моцартеуме у Игоря Маркевича, занимался также музыковедением под руководством Норбера Дюфурка.

В 1953 году основал камерный ансамбль «Жан Мари Леклер» (по имени известного французского композитора), в 1959 году преобразованный в Камерный оркестр Жана Франсуа Пайяра (). С этим коллективом Пайяр широко гастролировал по всему миру и осуществил сотни аудиозаписей, специализируясь преимущественно на инструментальной музыке эпохи барокко. При этом он придерживался академической её интерпретации и не разделял радикальных взглядов аутентистов (строй, «исторические» инструменты, внедрение контратеноров и детских дискантов, и т.п.) до конца жизни.

В 1960 году Пайяр опубликовал обзорный очерк «Французская классическая музыка» (), посвящённый преимущественно эпохе барокко. В июне 1968 г. его оркестр записал практически неизвестный дотоле канон нюрнбергского композитора Пахельбеля с облигато за авторством самого Пайяра; эта запись возглавила многие хит-парады классической музыки и доставила канону всемирную известность.

Литература 
 Le miracle Erato: par les plus grands musiciens français de l'histoire <...>, ed. Thierry Merle. Paris, 2004. ISBN 2952141304.

Ссылки 
 Пахельбель. Канон in D (редакция и оркестровка Пайяра) 
 Барочные фанфары, сюиты и симфонии (тематическая подборка оркестровой музыки французского барокко в аранжировке Пайяра)

Академические музыканты Франции